Рабби — обращение к раввину, главе общины и законоучителю в иудаизме.
 Рабби Акива (ок. 40/50 — 137) — еврейский философ.
 Рабби Жакоб — персонаж художественного фильма «Приключения раввина Якова» (1973, Франция).

Топонимы:
 Рабби — коммуна в Италии, в провинции Тренто.

См. также 
 Раби
 Рабба